Adrienne Barbeau – attrice e scrittrice statunitense
 Monte Barbeau – monte appartenente alla Cordigliera Artica, in Canada